Václav Bervid (* 5. ledna 1973 Praha) je český automobilový závodník. V roce 1992 jel poprvé v soutěži Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, kde v domácím závodě v Brně jel s vlastním týmem v soukromém BMW. V roce 1993 strávil již celou sezónu v soutěži Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft. V roce 1994 se přemístil do belgického šampionátu cestovních vozů. V roce 1994 také závodil v německém poháru Super Touring Car a účastnil se Světového poháru FIA Touring Car. V roce 1995 závodil v českém šampionátu cestovních vozů v němž skončil třetí v celkovém pořadí. V této sérii závodil i v roce 1996 a umístil se celkově na druhém místě. V roce 1997 se startoval ve středoevropském šampionátu Super Touring Car v němž zvítězil, v roce 1998 v této sérii skončil celkem šestý.

Výsledky

DTM

Super Tourenwagen Cup (STW)

FIA Touring Car World Cup

MČR Sprintrally

Reference 

Čeští automobiloví závodníci
Čeští rallyoví jezdci
Piloti DTM
Narození v Praze
Narození v roce 1973
Narození 5. ledna
Žijící lidé
Muži